Uživatel obecně znamená někoho, kdo něco používá. Konkrétně může označovat:

 Uživatel (informatika) – někdo, kdo používá počítač, software nebo webovou stránku – ať už s uživatelským účtem, nebo bez něj
 uživatel pozemní komunikace – uživatel pozemní komunikace (např. chodec, řidič, jezdec na zvířeti)

Externí odkazy